Berneuil (Charente-Maritime)
 Berneuil (Charente)
 Berneuil (Haute-Vienne)
 Berneuil (Somme)